Mistrzostwa Świata w Biegach na Nartorolkach odbędą się w dniach 8 – 11 sierpnia 2019 roku w łotewskiej Madonie. Rozegrane zostaną cztery konkurencje wśród kobiet i cztery wśród mężczyzn.

Po raz pierwszy w historii mistrzostwa zostały rozegrane na Łotwie.

Kobiety

10 km stylem klasycznym 
 Data: 8 sierpnia 2019

Sprint stylem dowolnym 
 Data: 9 sierpnia 2019

15 km stylem dowolnym (mass start) 
 Data: 10 sierpnia 2019

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 11 sierpnia 2019

Mężczyźni

20 km stylem klasycznym 
 Data: 8 sierpnia 2019

Sprint stylem dowolnym 
 Data: 9 sierpnia 2019

20 km stylem dowolnym (mass start) 
 Data: 10 sierpnia 2019

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 11 sierpnia 2019

Bibliografia 
 

2019 w biegach narciarskich
2019 na Łotwie
Sport na Łotwie